Plan de Agua Prieta steht für:

Orte in Mexiko:
 Plan de Agua Prieta (La Concordia), in Chiapas 
 Plan de Agua Prieta (Las Margaritas), in Chiapas 

Sonstiges:
 Plan de Agua Prieta (Manifest), Manifest der mexikanischen Revolution